Бристол () — округ в США, в штате Массачусетс. По оценке Бюро переписи населения США, в 2010 году в округе проживало 548 285 человека.

История 
Округ Бристол был основан плимутской колонией 2 июня 1685 года и был назван в честь их «столицы», Бристола. Плимутская колония в 1691 году объединилась с колонией Массачусетского залива и колонией Мэн в провинцию Массачусетс.

В 1746 году, в результате долгих трений о границах, города Бристол, Баррингтон и Уоррен были отданы штату Род-Айленд, образовав тем самым одноимённый округ в Род-Айленде.

Достопримечательности 
Одной из достопримечательностей округа является так называемый Дайтон-рок (). Это сорокатонный камень, найденный в  и покрытый петроглифами. В 1980 г. он был внесён в Национальный реестр исторических мест США под № 80000438.

Известные уроженцы и жители 
  (-) — американский политик, член  (1836—1837) и  (1853—1853), первый мэр  (1846).

Примечания 

Округа Массачусетса